Lord Raglan es un título de la nobleza inglesa ostentado por diversas personas a lo largo de la historia. Puede referirse a:

 FitzRoy James Henry Somerset, militar inglés.
 FitzRoy Richard Somerset, folclorista.